Rampino – strumento composto da un'ancoretta legata a una corda
Rampino – nave ausiliaria della Regia Marina e della Marina Militare
Rampino – figura araldica

Persone 
Antonella Rampino (1956) – giornalista italiana
Enrico Rampino, o Rampini (1390 circa-1450) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
Tony Rampino, propr. Anthony J. Rampino (1939-2010) – mafioso statunitense

Pagine correlate 
 Rampini